X er det 24. bogstav i det danske alfabet, men kan også henvise til:

 X (album af Kylie Minogue)
 X (Gnags-album)
 X – Greatest Hits, et opsamlingsalbum af den svenske rapper Petter (2008)
 X (band)
 X (film) - dansk kortfilm fra 2016 af Jesper Skoubølling

Se også 
 X Factor (flertydig)